Алекса́ндр Долгу́шин:
 Долгушин, Александр Васильевич (1848—1885) — русский революционер, народник, организатор и руководитель кружка «долгушинцев».
 Долгушин, Александр Иванович (1946—2006) — советский ватерполист, олимпийский чемпион 1972 года.
 Долгушин, Александр Максимович (1912—1943) — советский гребец (академическая гребля), семикратный чемпион СССР, первый заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле.